Ragnhild Haga (ur. 12 lutego 1991 w Nannestad) – norweska biegaczka narciarska, mistrzyni olimpijska (2018), trzykrotna medalistka mistrzostw świata juniorów i młodzieżowców.

Jej młodszy brat Magne Haga również uprawia biegi narciarskie.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Ragnhild Haga pojawiła się 1 grudnia 2007 roku w zawodach FIS Race w Gålå, kiedy zajęła 23. miejsce w sprincie techniką klasyczną. W 2009 roku wystartowała na Zimowym Europejskim Festiwalu Młodzieży w Szczyrku, gdzie była między innymi druga w biegu na 7,5 km stylem dowolnym oraz trzecia w sprincie tym samym stylem i w biegu na 5 km techniką klasyczną. W 2010 roku brała udział w Mistrzostwach Świata Juniorów w Hinterzarten zajmując dziewiąte miejsce w biegu na 5 km stylem klasycznym oraz siedemnaste w biegu łączonym na 10 km. Rok później, podczas Mistrzostw Świata Juniorów w Otepää zdobyła trzy medale: złote w sztafecie i w biegu na 5 km techniką klasyczną oraz brązowy w sprincie klasykiem.
 
W Pucharze Świata zadebiutowała 13 marca 2010 roku w Oslo zajmując 47. miejsce na dystansie 30 km techniką dowolną. Był to jej jedyny start w sezonie 2009/2010 i wobec braku zdobytych punktów nie została uwzględniona w klasyfikacji generalnej. Pierwsze pucharowe punkty zdobyła 19 lutego 2011 roku w Drammen, gdzie zajęła 24. miejsce w biegu na 10 km stylem klasycznym. W pozostałych biegach już nie punktowała i sezon 2010/2011 zakończyła na 108. pozycji. Nieco ponad rok później, 12 lutego 2012 roku w Novym Měscie wspólnie z Heidi Weng, Marthe Kristoffersen i Ingvild Flugstad Østberg zajęła trzecie miejsce w sztafecie.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Linki zewnętrzne

Uwagi 

Norwescy biegacze narciarscy
Norwescy medaliści olimpijscy 
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1991